Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (semifinali)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (finale)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)

 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Diego Hartfield (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2006